Joacim Esbjörs, švedski hokejist, * 4. julij 1970, Avesta, Švedska.

Esbjörs je v švedski ligi večino kariere igral za klub Västra Frölunda HC, skupno deset zaporednih sezon, dve sezoni pa tudi za HV 71 ob koncu kariere. V sezoni 1998/99 pa je bil član kluba Ässät Pori v finski ligi. Leta 1992 je bil kot 249. izbran na NHL naboru s strani kluba Hartford Whalers, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil dobitnik zlate medalje.

Tudi njegov oče Lars-Erik in brat Jonas sta bila hokejista.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
| 11
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 23
| 0
| 4
| 4
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 22
| 1
| 5
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 9
| 9
| 18
|
| 22
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +4
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 92/93
|
| 20
| 1
| 6
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 15
| 3
| 3
| 6
|
| 34
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 4
| 7
| 11
|
| 44
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 22
| 1
| 4
| 5
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 14
| 2
| 10
| 12
|
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 95/96
|
| 38
| 3
| 4
| 7
|
| 49
|
| 13
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 96/97
|
| 48
| 5
| 9
| 14
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 4
| 4
| 8
| +5
| 46
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 14
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 98/99
|
| 52
| 0
| 6
| 6
| -9
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 99/00
|
| 46
| 6
| 7
| 13
| +3
| 39
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 14
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 00/01
|
| 40
| 2
| 3
| 5
| -1
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 493
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 449
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 54
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti HV 71